Aotus Sm. é um género botânico pertencente à família Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo Mirbelieae.

As espécies são endêmicas da Austrália, encontradas em todos os estados exceto no Território do Norte.

Principais espécies

Referências 
 Lewis, G. et al., eds. 2005. Legumes of the world. (Leg World) 346.
 KBD: Kew Bibliographic Databases of Royal Botanic Gardens, Kew

Referências

Ligações externas
 
 

Fabaceae
Géneros de plantas